Jason Strudwick (né le  à Edmonton en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur. Il est le cousin de Scott et Rob Niedermayer.

Biographie 
Jason Strudwick a joué deux saisons en tant que junior avec les Blazers de Kamloops de la Ligue de hockey de l'Ouest. Au cours de ses deux saisons, il remporte avec l'équipe la Coupe Memorial. Au terme de sa première saison, il est repêché par les Islanders de New York au  lors de la troisième ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 1994. Il joue sa première saison professionnelle en 1995-1996 avec les IceCats de Worcester, club-école des Islanders dans la Ligue américaine de hockey. Durant la saison, il joue également un match avec les Islanders. Dans la LNH, il joue par la suite pour les Canucks de Vancouver, les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York puis les Oilers d'Edmonton et totalise 674 matchs dans la LNH. Il termine sa carrière en 2011-2012 en jouant une saison en Suède avec le Södertälje SK de l'.

Statistiques 

|-
| 1993-1994 || Blazers de Kamloops || LHOu || 61 || 6 || 8 || 14 || 118 || 19 || 0 || 4 || 4 || 24
|-
| 1994-1995 || Blazers de Kamloops || LHOu || 72 || 3 || 11 || 14 || 183 || 21 || 1 || 1 || 2 || 39
|-
| 1995-1996 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || IceCats de Worcester || LAH || 60 || 2 || 7 || 9 || 119 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 80 || 1 || 9 || 10 || 198 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan="2"|1997-1998 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 39 || 3 || 1 || 4 || 87 || - || - || - || - || -
|-
| Crunch de Syracuse || LAH || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| rowspan="2"|1997-1998 || Islanders de New York || LNH || 17 || 0 || 1 || 1 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| Canucks de Vancouver || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Canucks de Vancouver || LNH || 65 || 0 || 3 || 3 || 114 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Canucks de Vancouver || LNH || 63 || 1 || 3 || 4 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Canucks de Vancouver || LNH || 60 || 1 || 4 || 5 || 64 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Canucks de Vancouver || LNH || 44 || 2 || 4 || 6 || 96 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Blackhawks de Chicago || LNH || 48 || 2 || 3 || 5 || 87 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH || 54 || 1 || 3 || 4 || 73 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Ferencváros TC || Hongrie || 6 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rangers de New York || LNH || 65 || 3 || 4 || 7 || 66 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || HC Lugano || LNA || 34 || 2 || 3 || 5 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Rangers de New York || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Rangers de New York || LNH || 52 || 1 || 1 || 2 || 40 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Oilers d'Edmonton || LNH || 71 || 2 || 7 || 9 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Oilers d'Edmonton || LNH || 72 || 0 || 6 || 6 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Oilers d'Edmonton || LNH || 43 || 0 || 2 || 2 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Södertälje SK || Allsvenskan || 29 || 3 || 6 || 9 || 20 || - || - || - || - || -

| 674 || 13 || 42 || 55 || 811 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en juillet 1975
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Islanders de New York
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur du HC Lugano
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Södertälje SK
Champion de la Coupe Memorial